Rodzaje kamizelek:
 kamizelka ratunkowa (kamizelka asekuracyjna, kapok) – środek ratownictwa wodnego
 kamizelka kuloodporna – środek pasywnej ochrony osobistej
 kamizelka odblaskowa – ubranie z elementami odblaskowymi
 kamizelka wędkarska

Tytuły utworów 
 Kamizelka – nowela Bolesława Prusa
 Kamizelka – polski film z 1971 roku